Osoby o tym nazwisku:
 Chajim Nachman Bialik – żydowski poeta
 Józef Bialik – polski masarz
 Mayim Bialik – amerykańska aktorka i neurobiolożka